Suverenita může mít více významů: 

 jiný výraz pro svrchovanost
 lidská vlastnost – suverénní člověk – suverén
Politická strana
 Rozumní, dříve Suverenita – strana zdravého rozumu či Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu, česká politická strana založená 5. 3. 2002 jako Strana zdravého rozumu (SZR), předseda Petr Hannig
 Blok proti islamizaci – Obrana domova (BPI), dříve Strana důstojného života či Suverenita - Strana důstojného života, česká politická strana založená 6. 5. 2003 jako SVOBODNÍ (S), předsedkyně Jana Volfová
 Hlavu vzhůru – volební blok, dříve SUVERENITA – POLITIKA 21 – česká politická strana založená Janou Bobošíkovou 28. 7. 2006, předsedkyně Jana Bobošíková
 Česká Suverenita, dříve SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové (SBB) či Volný blok, česká politická strana založená 21. 1. 2011, předsedkyně Jana Volfová

Politická frakce
 Identita, tradice, suverenita – frakce v Evropském parlamentu